vuilnishoop
Vaalt (Utrecht)
Vaaltbrug

Zie ook
stort